Canedo u O Canedo pueden referirse a:

Canedo 

Canedo (Arganza), localidad del municipio de Arganza, provincia de León.
Canedo (Carnota),  lugar de la parroquia de San Mamede de Carnota, en el municipio de Carnota.
Canedo (Carral), lugar de la parroquia de Beira, en el municipio de Carral.
Canedo (Frades), lugar de la parroquia de Abellá, en el municipio de Frades.
Canedo (Maside), lugar de la parroquia de Garabás, en el municipio de Maside.
Canedo (Orense), parroquia del municipio de Orense.
Canedo (Ponteareas), lugar de la parroquia de Ponteareas, en el municipio de Puenteareas.
Canedo (Puebla del Brollón), parroquia del municipio de Puebla del Brollón.
Canedo (Ribeira de Pena), freguesia del municipio de Ribeira de Pena.
Canedo (Santa Maria da Feira), freguesia del municipio de Santa Maria da Feira.
Canedo de Basto, freguesia del municipio de Celorico de Basto.

O Canedo 

O Canedo (Ardemil), lugar de la parroquia de Ardemil, en el municipio de Órdenes.
O Canedo (España), lugar español de la parroquia de Muniferral, municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
O Canedo (Gestoso), lugar de la parroquia de O Val de Xestoso, en el municipio de Monfero.
O Canedo (Monfero), lugar de la parroquia de Santa Xiá de Monfero, en el municipio de Monfero.
O Canedo (Montemaior), lugar de la parroquia de Montemaior, en el municipio de Laracha.